Saraj, Sarai eller Saray (fra persisk: سرای , "palads") kan henvise til

Steder 
 Saraj (Den Gyldne Horde), hovedstaden i Den Gyldne Hordes besiddelser i det nuværende Rusland
 Saraj-Jük, "Lille Saraj", en middelalderby i Ural i det nuværende Kasakhstan 
 Saraj (Skopje), en by i Nordmakedonien
 Saray (Tekirdağ), by i den eurpopæiske del af Tyrkiet

Andet 
 Sarai, der oprindelige navn for den bibelske person Sara 
 Sarai (musical), en dansk musical fra 1985
 Sarai (dokumentarfilm), en dansk dokumentarfilm fra 1985 om musicalen

Se også 
 Serail,  kvindernes (haremmets) kvarter i et osmannisk palads 
 Bakhtjisaraj, tidligere hovedstad i Krim-khanatet
 Sarajevo, hovedstaden i Bosnien-Hercegovina